Giochi bestiali in famiglia è un film pornografico del 1990.

Collegamenti esterni 

Film pornografici